Schröpfen steht für:
 Schröpfen, traditionelles Heilverfahren
 überhöhte finanzielle Ausbeutung
Schröpfen (Kochen), Zubereitungsart beim Kochen